Gruhl ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gruhl (1862–1947), deutscher Bergbauunternehmer
 Ernst Friedrich Gruhl (1822–1864), deutscher Glockengießer (Sohn des Friedrich Gruhl)
 Friedrich Gruhl (1778–1852), deutscher Kupferschmied und Glockengießer mit unter seinem Namen über den Tod hinaus weitergeführtem Gießereibetrieb
 Hans Gruhl (1921–1966), deutscher Schriftsteller
 Herbert Gruhl (1921–1993), deutscher Politiker (CDU, GAZ, GRÜNE und ÖDP)
 Hermann Gruhl (1834–1903), deutscher Bergbauunternehmer
 Marie Gruhl (1881–1929), deutsche Pädagogin
 Matthias Gruhl (* 1953), deutscher Mediziner und Beamter 

Gruhl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Gruhl, Ortsteil der Gemeinde Sehestedt, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Gruol (Begriffsklärung)
 Kruhl
 Krul
 Król